Lomellini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 , famille aristocratiquee génoise :
 Agostino Lomellini (1709-1791), homme politique italien,  de Gênes
 Battista Lomellini (1460-1540), homme politique italien,  de Gênes ;
 Benedetto Lomellini (1517-1579), cardinal italien ;
 Giacomo Lomellini (1570-1652), homme politique italien,  de Gênes ;
 Giannotto Lomellini (1519-1574), doge de Gênes ;
 Giovanni Battista Lomellini, homme politique italien,  de Gênes ;
 Giovanni Girolamo Lomellini (1607-1659), cardinal italien ;
 Giuseppe Lomellini (1723-1803), homme politique italien,  de Gênes ;
 Leonello Lomellini (ca. 1350-1420), homme politique italien ;
  (1805-1883), patriote italien ;
 Stefano Lomellini (1683-1753), homme politique italien,  de Gênes.

Architecture

Italie 
La famille Lomellini fit construire de nombreux palais à Gênes :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Palazzo Podestà ou Palazzo Nicolosio Lomellini.

Corse 
 Tour Lomellini, tour génoise de Lumio, commune française de la circonscription départementale de la Haute-Corse.

Peinture 
 Portrait de la famille Lomellini, tableau du peintre flamand Antoine van Dyck réalisé entre 1626 et 1627.

Patronyme italien